Koutroubis ist der Familienname von:
 Georgios Koutroubis (* 1991), griechischer Fußballspieler
 Niko Koutroubis (* 1969), griechischer Fußballtrainer